Турнирът за Лигата на нациите на УЕФА 2022/23 е третото издание на Лига на нациите на УЕФА, международен футболен турнир по футбол. В него участват мъжките национални отбори на 55-те членки на УЕФА.. Провежда се между юни и септември 2022 (групова фаза), юни 2023 (финална фаза) и март 2024 (плейаут за оцеляване).

 са шампионите от предното издание на турнира.

Лига А 
Всички часове са в източноевропейско време (UTC+3).

Група А1 

1 Двубоят трябваше първоначално да започне в 21:45 ч., но беше отложен за 23:15 ч. поради токов удар в района на стадиона

Група А2

Група А3 

1 Двубоят се играе без публика, заради наказание на УЕФА към футболната асоциация.

Група А4

Финали 
Домакинът на финалите ще се избере измежду един от четирите класирали се отбора. Отборите от група А4 (, ,  и ) са изявили желание да приемат турнира.. Полуфиналните двойки бяха избрани чрез отворен жребий на 25 януари 2023 г. в централата на УЕФА в Нион (Швейцария). Домакинът на турнирът автоматично получава място като домакин в първия полуфинал.

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Лига B

Група B1 

1 Заради руското нападение над Украйна, Украйна играят домакинските си мачове на неутрален терен.

Група B2

Група B3

Група B4

Лига C

Група C1

Група C2

Група C3

Група C4

Плейаут за отпадане 

|}

Лига D

Група D1

Група D2

Външни линкове 
 Официален сайт

Източници 

УЕФА